Третій комплект нагород на Чемпіонаті світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу був розіграний у жіночому спринті. Змагання пройшли о 15:30 за місцевим часом 3 березня 2012 року.
Перемогу здобула лідерка загального заліку і заліку спринтерських гонок Кубка світу німкеня Маґдалена Нойнер, тим самим виправдавши покладені на неї надіями численних вболівальників. Представниця білоруської команди Дарія Домрачева завоювала срібло, відставши від Нойнер на 15,2 с. Бронзу виборола українка Віта Семеренко з відставанням 37,6 с. І Домрачева, і Семеренко повторили досягнення Нойнер, також закривши мішені на всіх вогневих рубежах..

Результати

Посилання 
Офіційний сайт IBU
 Офіційні результати на сайті IBU
 Абсолютно ідеальна перемога Нойнер в спринті
 Офіційний сайт чемпіонату
 Календар IBU
Сайт Федерації біатлону України:
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відео-моменти гонки
 Коментарі спортсменів
 Фотографії

Виноски 

Чемпіонат світу з біатлону 2012
Спринтерські гонки на чемпіонатах світу з біатлону
2012 у біатлоні
Березень 2012